Революция 1848—1849 годов в Германии
 Ноябрьская Революция 1918 в Германии